Gardaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Gärdessjön (gärde=inhägnad).

Gardaure (Arjeplogs socken, Lappland, 738127-154265), sjö i Arjeplogs kommun,  (12,3 ha)
Gardaure (Arjeplogs socken, Lappland, 740067-154527), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,21 km²)

Se även
Gardejaure

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn